

Codici 
 ONS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Onslow (Australia)

Istituzioni 
 Office for National Statistics – istituto statistico del Regno Unito
 Office national des statistiques – istituto statistico dell'Algeria

Altro 
 ONS (One Night Stand) – acronimo utilizzato nella seduzione per indicare un rapporto sessuale avvenuto di sera, consumato con una persona sconosciuta, o conosciuta da un paio d'ore. 
 Isola di Ons – isola della costa della Galizia, in Spagna